Дагмор — фамилия:

 Дагмор, Генри Хэа (1810—1896) — южноафриканский миссионер.
 Дагмор, Эдвард (1915—1996) — американский художник.

См. также 
 Даг Мо
 Дамгор